Le qualificazioni del doppio  dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2000 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del doppio del torneo ABN AMRO World Tennis Tournament 2000 prevedevano 4 coppie partecipanti di cui una è entrata nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Nuno Marques /  Tom Vanhoudt (primo turno)

 Alberto Martín /  Marat Safin (primo turno)

Qualificati 
 Dominik Hrbatý  /   Andrei Pavel

Tabellone

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2000
ATP Tour 2000